Magyar Zoltán (1906–1992) nyelvész, az egyetlen magyar mesterséges nyelv, a Romanid elkészítője
 Magyar Zoltán (1929–?) játékvezető
 Magyar Zoltán (1941–1956) tanuló, az 1956-os forradalom egyetlen szanki áldozata
 Magyar Zoltán (1953) kétszeres olimpiai bajnok tornász, sportvezető, állatorvos.
 Magyar Zoltán válogatott röplabdázó.
 Magyar Zoltán (1967) néprajzkutató.
 Magyar Zoltán (1982) politikus (Jobbik Magyarországért Mozgalom)